Леон Потоцький:
 Леон Потоцький — син Северина
 Леон Потоцький — син Станіслава, «Бонавентура з Коханова»

Потоцькі